Hrvatska:
 Markovac (Biskupija), naselje u općini Biskupija
 Markovac (Daruvar), gradsko naselje Daruvara
 Markovac (Višnjan), naselje u općini Višnjan
 Markovac (Velika), naselje u općini Velika
 Markovac Križevački, naselje u općini Sveti Ivan Žabno, Koprivničko-križevačka županija
 Markovac Našički, gradsko naselje Našica, Osječko-baranjska županija

BiH:
 Markovac (Čelinac, BiH), naselje u općini Čelinac

Glazba:
 Folklorni ansambl Zagreb-Markovac